

Religião e filosofia 
 Transcendência (filosofia)  
 Transcendência (religião)  
Transcendentais
 Transcendentalismo
 Idealismo transcendental — doutrina fundada pelo filósofo Immanuel Kant

Matemática 
 Número transcendente — qualquer número real ou complexo que não é a raiz de nenhuma equação polinomial com coeficientes inteiros
Elemento transcendental
 Função transcendente — função que não satisfaz uma equação polinomial cujos coeficientes são eles mesmo polinomiais

Desambiguações de religião